Phaeosolenia är ett släkte av svampar. Phaeosolenia ingår i familjen Inocybaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phaeosolenia